«Красная Шапочка» () — народная европейская сказка с сюжетом о маленькой девочке, повстречавшей волка. Литературно обработана Шарлем Перро, позже была записана братьями Гримм.

Происхождение сюжета 

Сюжет о девочке, обманутой волком (№ 333 по классификации Аарне — Томпсона), был распространён во Франции и Италии со Средних веков. В альпийских предгорьях и в Тироле сказка, известная там по меньшей мере с XIV века, пользовалась особой популярностью. Содержимое корзинки варьировалось: в Северной Италии внучка несла бабушке свежую рыбу, в Швейцарии — головку молодого сыра, на юге Франции — пирожок и горшочек масла. В фольклорных записях сюжет выглядит следующим образом:

Мать посылает дочь к бабушке с молоком и хлебом. Та встречает волка, оборотня (bzou) или даже огра, рассказывает ему, куда идёт. Волк обгоняет девочку, убивает бабушку, готовит из её тела кушанье, а из крови — напиток, одевается в одежду бабушки и ложится в её кровать. Когда девочка приходит, волк предлагает ей поесть. Бабушкина кошка пытается предупредить девочку о том, что та ест останки бабушки, но волк кидает в кошку деревянный башмак и убивает её. Потом волк предлагает девочке раздеться и лечь рядом с ним, а одежду бросить в огонь. Та так и делает и, улегшись рядом с волком, спрашивает, почему у него много волос, широкие плечи, длинные ногти, большие зубы. На последний вопрос волк отвечает: «Это чтобы поскорее съесть тебя, дитя моё!» — и съедает девочку.

Таким образом кончается большинство записанных вариантов, хотя в некоторых девочка при помощи хитрости убегает от волка.

Литературная обработка

Шарль Перро 
Шарль Перро литературно обработал народный сюжет. Он убрал мотив каннибализма, персонаж-кошку и её убийство волком, ввёл вызывающую красную шапочку — чепчик-«компаньонку» (в оригинале — «шаперон» (), во времена Перро вышедший из моды в городах, но популярный у женщин в сельской местности), которую носила девочка, а главное — нравоучительно осмыслил сказку, введя мотив нарушения девочкой приличий, за которое она поплатилась, и заключил сказку стихотворной моралью, наставляющей девиц опасаться соблазнителей. Тем самым, хотя грубые натуралистические моменты народной сказки были существенно смягчены, обращение к вопросу взаимоотношения полов было подчёркнуто.

Сказка была издана в 1697 году в Париже в книге «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями», более известной как «Сказки матушки Гусыни».

В некоторых изданиях сохранена мораль (фр. Moralité), написанная Шарлем Перро:

Детишкам маленьким не без причин
(А уж особенно девицам,
красавицам и баловницам),
В пути встречая всяческих мужчин,
Нельзя речей коварных слушать, —
Иначе волк их может скушать.
Сказал я: волк! Волков не счесть,
Но между ними есть иные
Плуты, настолько продувные,
Что, сладко источая лесть,
Девичью охраняют честь,
Сопутствуют до дома их прогулкам,
Проводят их бай-бай по темным закоулкам…
Но волк, увы, чем кажется скромней,
Тем он всегда лукавей и страшней!

Братья Гримм 
Тот вариант сказки, который и стал классическим в современной детской литературе, был записан братьями Гримм спустя столетие после смерти Перро. По одной из версий, они услышали её от Марии Мюллер, работавшей экономкой в доме будущей жены Вильгельма Гримма.
По другой версии — от Жаннетты Хассенпфлуг, которая по матери происходила от гугенотов, изгнанных из Франции при Людовике XIV. Предполагается, что «Красная Шапочка» в её варианте восходила к тому же Перро.

В сказку был добавлен хороший конец: в этом варианте проходившие мимо дровосеки, услышав шум, убивают волка, разрезают ему живот и спасают бабушку и Красную Шапочку. По одной из версий, этот эпизод был заимствован из иной популярной немецкой сказки — «Волк и семеро козлят», по другой — из пьесы «Жизнь и смерть Красной Шапочки», написанной в 1800 году немецким писателем-романтиком Людвигом Тиком.

Морализаторство Перро на тему взаимоотношений полов из сказки исчезло, как и все сексуально окрашенные мотивы. В тексте сказки Красная Шапочка нарушает не приличия, а волю матери, которая просит дочь идти к бабушке, не отвлекаясь ни на что. Мораль в конце вводится как предупреждение непослушным детям: «Ну, уж теперь я никогда не стану в лесу убегать в сторону от большой дороги, не ослушаюсь больше матушкиного приказания».

Русские переводы и пересказы 
Первое издание сказок Шарля Перро в России вышло в 1768 г. под названием «Скаски о волшебницах с нравоучениями» в переводе Льва Воинова. Хотя он посвятил свой труд семилетней Наталье Нарышкиной (1761—1819), дочери Л. А. Нарышкина, книга не предназначалась для детей. Специальное детское издание было выпущено в 1795 г., что прямо указывалось в названии: «Повести волшебныя съ нравоучениями, на Российскомъ и Французскомъ языкахъ, сочиненныя Господиномъ Перольтомъ для детей».

«Красная Шапочка» издавалась в России более 100 раз, причём в первые сто лет у неё был оригинальный конец (девочка и бабушка погибают), а в 1897 году концовка стала счастливой. Этот вариант сказки в XX веке доминировал. При русских изданиях из сказок исчезли стихотворные нравоучения и появились дополнения, не соответствующие оригинальному тексту.

Весь массив изданий переводов и пересказов сказки Перро «Красная Шапочка» на русском языке делится на 5 вариантов:

 Перевод оригинальной сказки Перро с трагическим концом, с указанием авторства: переводы 1795 г. и 1825 г., а также перевод 1867 г., приписываемый И. С. Тургеневу. В нём убран мотив нарушения запрета и некоторые подробности описаний.
 Анонимное издание на основе текста Перро с тем же финалом: так был издан первый перевод 1768 г.
 Анонимное издание на основе текста братьев Гримм: это переводы Ал. Алтаева (М. В. Ямщиковой) [Перро и Гримм, 1898], В. П. Андреевской [Гримм, 1901] и подобные.
 Анонимное издание на основе сказки Ш. Перро, но со счастливым концом — Красную Шапочку и бабушку спасают охотники или дровосек. Первое такое издание вышло в 1897 году, в ХХ в. этот вариант стал превалировать.
 Автором «Красной Шапочки» указан Ш. Перро, но у сказки появился благополучный финал (перевод Е. Урсынович). Таким образом, в этом варианте соединяются версии Перро и братьев Гримм, причем текст не всегда заимствован дословно, но описывает те же события, что и в тексте Гриммов. В ряде случаев пересказ становится свободным и снабжается новыми деталями (спасителем выступает дровосек вместо охотников).

В иллюстрациях сказки на русском языке обычно изображается собственно девичья шапочка (согласно сказке братьев Гримм) вместо накидки-капюшона французского оригинала. Такая же ситуация во многих других странах, где слово «шаперон» было заменено при переводе на «шапочку», «шляпу», «колпачок».

Наиболее спорным вопросом о переводчиках «Красной Шапочки» является установление авторства текста, опубликованного в 1826 г. в журнале Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина «Детский собеседник» (шесть сказок братьев Гримм и Перро). Издатели снабдили публикацию примечанием: «Перевод почтенного нашего Поэта, В. А. Жуковского». Однако исследователи творчества В. А. Жуковского считают, что здесь переведена одноимённая сказка братьев Гримм, а не Перро [Канунова и др., 2009, с. 232], в которую включены лишь ряд реалий и эпизодов из французского оригинала.

Также известны переводы Красной Шапочки, сделанные А. П. Зонтаг (1867 г.), Е. В. Лавровой (1900 г.) и Ал. Алтаевым (1910 г.).

Красная Шапочка в психологии и сексологии 
В книге Эрика Берна «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры» сказка о Красной Шапочке разбирается как пример «игр», жизненных сценариев. Практически Берн из современной обработки сказки вторично извлекает её архаическую подоплёку, но представляет соблазнителем не волка, а саму Красную Шапочку, воплощающую в жизнь один из подростковых сценариев. Иной вариант интерпретации предполагает раскрытие сценарного треугольника «Жертва — Насильник — Спасатель» с ротацией ролей.

Эрих Фромм интерпретирует сказку с точки зрения психоанализа. По его мнению речь в сказке идёт не о маленькой, беззащитной девочке, а о зрелой женщине, которая столкнулась с проблемой половых отношений. Совет матери «не сворачивай с дорожки в лес» Фромм истолковывает как предостережение о том, что не следует вступать в половую связь, а акт людоедства волка — как половой акт. Однако кроме морали об опасности половых отношений в сказке присутствует идея о конфликте между мужчинами и женщинами. Как пишет Фромм, сказка о Красной Шапочке — «это история торжества женщин, ненавидящих мужчин, история, заканчивающаяся победой женщин».

Экранизации и постановки

Изобразительное искусство 
 Постановочная фотография прерафаэлита Генри Пича Робинсона «Красная Шапочка у двери дома её бабушки» (1858).
 «Красная Шапочка», фотография Льюиса Кэрролла

Музыкальные произведения 
 Этюд-картина оп. 39 № 6 С. В. Рахманинова — «Красная Шапочка и Серый Волк»
 Красная Шапочка (1911) — детская опера композитора Цезаря Кюи
 Красная Шапочка (2001) — детская опера современного французского композитора Жоржа Апергиса.

Классические экранизации 
 Красная Шапочка (1937) — чёрно-белый мультфильм сестёр Брумберг, СССР. Выполнен в классическом «диснеевском» стиле.
 Красная Шапочка (1989) — мюзикл Адама Брукса, сохранивший основную сюжетную канву сказки, производство США-Израиль.

Переосмысления сказки 

 Мультфильм Red Hot Riding Hood (1943) и его продолжение Swing Shift Cinderella (1945) — мультфильмы производства США. Комедийные короткометражки, начинающиеся с классического сюжета о Красной Шапочке.
 Петя и Красная Шапочка (1958) — мультфильм, СССР. В этом мультфильме в старую сказку волшебным образом попадает пионер Петя Иванов и помогает Красной Шапочке и бабушке справиться с волком.
 Про Красную Шапочку (1977) — музыкальный фильм, СССР. Фильм является продолжением классической сказки. Волки в фильме оказываются не такими уж плохими, а охотник — не столь уж храбрым. Красная Шапочка в итоге спасает волков от жестоких людей.
 Пародийное и осовремененное изложение сюжета сказки содержится в стихотворном сборнике 1982 года «Revolting Rhymes» Роальда Даля.
 «В компании волков» (1984) — фильм с вариациями по мотивам Красной Шапочки.
 Caperucita en Manhattan (1990) — книга Кармен Мартин Гайте.
 Серый волк энд Красная Шапочка (1990) — анимационный фильм Гарри Бардина, СССР. Сатирический «пластилиновый» мультфильм.
 Люми (1991) — художественный фильм Владимира Брагина, СССР. Триллер об оборотне, .
  (1996) — короткометражный музыкальный фильм Яна Кунена, Франция. Главную героиню играет Эммануэль Беар. Бабушка — это состарившаяся предыдущая Красная Шапочка, которая хочет убить новую.
 Шоссе (1996) — художественный фильм, США. Триллер с элементами «чёрной» комедии. Красная Шапочка (Ванесса Лутц в исполнении Риз Уизерспун) после ареста своих матери (проститутки) и отчима (её сутенёра) отправляется жить к своей бабушке. По пути она голосует на шоссе и останавливает машину, водитель которой (Боб Вулвертон в исполнении Кифера Сазерленда) оказывается серийным убийцей. Вступительные титры к фильму представляют собой иллюстрации к истории Красной Шапочки, сюжет в основном повторяет оригинал.
 Оборотни (1998) — аниме режиссёра Хироюки Окиуры. Фильм-антиутопия, сюжет сказки использован в аллегорической форме.
 Fables (2002) — комикс, рассказывающий о персонажах сказок, попавших в наш мир, где Красная Шапочка — одна из второстепенных героинь, а Серый Волк — один из героев первого плана.
 Правдивая история Красной Шапки (2005) — комедийный анимационный фильм, США.
 Красная Шапка против зла — мультфильм, продолжение «Правдивой истории Красной Шапки» (США, 2011).
 Леденец (фильм) (2005) — триллер режиссёра Дэвида Слэйда о встрече 14-летней девочки («Красной Шапочки» в роли «волка») и 32-летнего фотографа, которые познакомились в интернете.
 Красная Шапочка (Red Riding Hood, 2011) — американский художественный фильм Кэтрин Хардвик, продюсер Леонардо Ди Каприо, готическая экранизация сказки, где волк является оборотнем, живущим в деревне.
 Однажды в сказке (2011) — американский телесериал канала ABC в жанре фэнтези. Красная Шапочка сама является волком (оборотнем). Играет актриса Меган Ори.
 Пилотная серия сериала «Гримм» (2011—2017) — фантастический сериал о живущих среди людей сказочных персонажах — первая серия снята по мотивам сказки «Красная Шапочка».
 Сюжет сказки используется в художественном музыкальном фильме «Чем дальше в лес…» (2014) режиссёра Роба Маршалла производства «Walt Disney Pictures». Роль Красной Шапочки исполнила юная актриса Лилла Кроуфорд.
 «Красная Шапочка» (2022) — фильм в жанре фэнтези о происхождении героини и истории жизни её отца.

Компьютерные игры 
 The Path — игра от независимых разработчиков с сюжетом, основанном на мотивах сказки.
  — игра от бельгийской студии разработчиков GRIN.

См. также 
 Сказки братьев Гримм

Примечания

Ссылки 

 
 

Сказки Шарля Перро
Сказки братьев Гримм
Персонажи сказок